Па́влово — топоним, название ряда населенных пунктов.

Белоруссия 
 Павлово — деревня в Кобринском районе Брестской области.
 Павлово — деревня в Пружанском районе Брестской области.
 Павлово — деревня в Россонском районе Витебской области.
 Павлово — деревня в Слонимском районе Гродненской области.
 Павлово — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.

Казахстан 
 Павлово — село в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области.

Литва 
 Павлово — село в Литве, в районе Шальчининкай.

Россия

Архангельская область 
 Павлово — деревня в городском округе «Новодвинск».

Владимирская область 
 Павлово — деревня в Петушинском районе.

Вологодская область 
 Павлово — деревня в Бабушкинском районе.
 Павлово — деревня в Белозерском районе.
 Павлово — деревня в Вашкинском районе.
 Павлово — деревня в Великоустюгском районе.
 Павлово — деревня в Кубенском сельском поселении Вологодского района.
 Павлово — деревня в Новленском сельском поселении Вологодского района.
 Павлово — деревня в Городецком сельском поселении Кичменгско-Городецкого района.
 Павлово — деревня в Погосском сельском поселении Кичменгско-Городецкого района.
 Павлово — деревня в Никольском районе.
 Павлово — деревня в Сокольском районе.
 Павлово — деревня в Череповецком районе.

Ивановская область 
 Павлово — деревня в Юрьевецком районе.

Калининградская область 
 Павлово — посёлок в Озёрском городском округе.

Калужская область 
 Павлово — деревня в Боровском районе.
 Павлово — деревня в Козельском районе.

Кировская область 
 Павлово — деревня в Пижанском районе.
 Павлово — деревня в Санчурском районе.

Костромская область 
 Павлово — деревня в Галичском районе.
 Павлово — деревня в Кологривском районе.
 Павлово — деревня в Парфеньевском районе.
 Павлово — деревня в Шарьинском районе.

Ленинградская область 
 Павлово — село в Всеволожском районе.
 Павлово — деревня в Кингисеппском районе.
 Павлово — посёлок городского типа в Кировском районе.

Московская область 
 Павлово (с 1844 года — Павловский Посад) — город, центр Павлово-Посадского района.

Нижегородская область 
 Павлово — город, центр Павловского района.
 Павлово — деревня в Ковернинском районе.
 Павлово — деревня в городском округе Семёновский.
 Павлово — деревня в Уренском районе.

Новгородская область 
 Павлово — хутор в Крестецком районе.
 Павлово — деревня в Любытинском районе.
 Павлово — деревня в Марёвском районе.

Новосибирская область 
 Павлово — село в Венгеровском районе.

Орловская область 
 Павлово — деревня в Залегощенском районе.
 Павлово — деревня в Троснянском районе.

Пермский край 
 Павлово — деревня в Ординском районе.

Псковская область 
 Павлово — деревня в Великолукском районе.
 Павлово — деревня в Кудеверской волости Бежаницкого района.
 Павлово — деревня в Лющикской волости Бежаницкого района.
 Павлово — деревня в Локнянском районе.
 Павлово — деревня в Островском районе.
 Павлово — деревня в Качановской волости Палкинского района.
 Павлово — деревня в Черской волости Палкинского района.
 Павлово — деревня в Печорском районе.
 Павлово — деревня в Пыталовском районе.
 Павлово — деревня в Себежском районе.
 Павлово — деревня в Струго-Красненском районе.

Рязанская область 
 Павлово — деревня в Клепиковском районе.

Смоленская область 
 Павлово — деревня в Вяземском районе.
 Павлово — деревня в Гагаринском районе.
 Павлово — деревня в Краснинском районе.
 Павлово — деревня в Починковском районе.
 Павлово — деревня в Сафоновском районе.
 Павлово — деревня в Ярцевском районе.

Тверская область 
 Павлово — деревня в Вышневолоцком районе.
 Павлово — деревня в Калязинском районе.
 Павлово — деревня в Рамешковском районе.
 Павлово — деревня в Удомельском районе.

Томская область 
 Павлово — село в Каргасокском районе.

Тульская область 
 Павлово — деревня в Алексинском районе.
 Павлово — деревня в Щёкинском районе.

Удмуртия 
 Павлово — деревня в Увинском районе.

Ярославская область 
 Павлово — деревня Борисоглебского района, входит в состав Андреевского сельского поселения.
 Павлово — село Борисоглебского района, входит в состав Борисоглебского сельского поселения.
 Павлово — деревня в Гаврилов-Ямском районе.
 Павлово — деревня в Мышкинском районе.
 Павлово — деревня в Некоузском районе.
 Павлово — деревня в Некрасовском районе.

Польша 
 Павлово () — название 13 сёл в Польше.

Украина 
 Павлово — раннее название города Новоукраинка.
 Павлово — село в Свалявском районе Закарпатской области.
 Павлово — село в Богодуховском районе Харьковской области.
 Павлово — до 1995 г. название села Палло в Ужгородском районе Закарпатской области.

См. также 

 Павлово Поле
 Павлово-Посадский район
 Павел